

Геннінг — місто, штат Міннесота
 Геннінг — місто, штат Теннессі
 Геннінг — селище, штат Іллінойс